Three Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer

in Australien:
 Three Mile Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Three Mile Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland
 Three Mile Creek (Durack River), Nebenfluss des Durack River in Western Australia
 Three Mile Creek (Little Bowen River), Nebenfluss des Little Bowen River in Queensland
 Three Mile Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Three Mile Creek (Redwood River), Nebenfluss des Redwood River in Minnesota